Slovo markytánka pocházející z německého die Marktfrau označuje civilní osobu prodávající v žoldnéřských armádách zboží, obvykle potraviny, ale i předměty denní potřeby – buď nastálo, anebo příležitostně.

Mužská varianta slova, tedy markytán, pochází z německého der Marktmann – trhovec.

V populární kultuře 
 Bertolt Brecht – Matka kuráž a její děti
 Spirituál kvintet – Markytánka (též Batalion), zřejmě podle francouzské středověké písně Tourdion, autor Pierre Attaignant
 Lucie Vondráčková – Markytánka

Externí odkazy 
 
 
 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/markytanka-1

Profese